Опочно може бити:

 Опочно (Пољска), град у Пољској
 Опочно (Рихнов на Књежној), град у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Опочно (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република